Voici la liste des planètes mineures numérotées de 145001 à 146000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 145001 à 146000

145001-145100

145101-145200

145201-145300

145301-145400

145401-145500

145501-145600

145601-145700

145701-145800

145801-145900

145901-146000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000